Miejscowości w USA:
 Tolland – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Tolland
 Tolland – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampden
Gminy w USA:
 Tolland (ang. Tolland Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Tolland
 Tolland (ang. Tolland Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampden
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Tolland (ang. Tolland County) – w stanie Connecticut
W Wielkiej Brytanii:
 Tolland – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)